Evagri d'Antioquia, Patriarca d'Antioquia
 Evagri l'Asceta, possiblement un altre nom d'Evagri d'Antioquia
 Evagri de Constantinoble, Patriarca de Constantinoble al s. IV
 Evagri d'Epifania o Evagri Escolàstic o Evagri Exprefecte, advocat i historiador grec 
 Evagri del Pont, asceta i escriptor eclesiàstic georgià.
 Evagri, escriptor eclesiàstic
 Evagri, escriptor eclesiàstic